Portmanteau (del francés porte-manteau, pronunciado portmantó) es un galicismo introducido en inglés con el significado original de «maleta».

El término puede referirse a:
 Portmanteau, tipo de palabra que se forma por la combinación de otras palabras o contracciones palabras; (por ejemplo, ofimática, contracción de ofi[cina] e [infor]mática);
 Prueba portmanteau, un tipo de prueba de hipótesis estadística.